Choest (rajon), rajon van Oekraïne.
 Choest (stad), stad in Oekraïne.